Biewer peut faire référence à :
  (1975-), linguiste allemande. 
  (1926–1981), acteur allemand.
  (1955-), pédagogue allemand.
  (1949-), archiviste et historien allemand.
 Maxi Biewer (née en 1964), actrice et animatrice de télévision allemande.
  (1922–1980), footballeur allemand.

 Biewer Yorkshire, une race de chien.
 , quartier de Trèves, en Allemagne.